Мария Стюарт:
 Мария Стюарт (1542—1587) — королева Шотландии (фактически правила в 1561—1567 годах), королева Франции (в 1559—1560, как супруга Франциска II); претендентка на английский престол, приговорённая судом к смертной казни и обезглавленная. Её судьбе посвящены:
 «Мария Стюарт» — трагедия Фридриха Шиллера (1800, Веймарский театр).
 «» — драма Юлиуша Словацкого  (1830, премьера в 1862, Львов).
 «Мария Стюарт» — опера Гаэтано Доницетти на либретто Джузеппе Бардари на основе трагедии Шиллера (1835, театр «Ла Скала», Милан).
 «» — большая опера Луи Нидермейера (1844, Опера Ле Пелетье, Париж)
 Мария Стюарт (1605—1607) — дочь короля Якова I и Анны Датской.
 Мария Стюарт, принцесса Оранская (1631—1660) — старшая дочь короля Карла I, мать короля Вильгельма III Оранского — мужа и соправителя Марии II.
 Мария II (1662—1694) — королева Англии и Шотландии (с 1689 года) из династии Стюартов, соправительница своего мужа Вильгельма III Оранского.